Lusores (лат. — игроки, лицедеи, плуты) — независимый театр из Санкт-Петербурга.

История 
Театр создан в 2007 году как независимое творческое сообщество. В основе художественной программы театра лежит осознание современности как территории высокого постмодернизма, преодолевшего цинизм и пришедшего к одинаково уважительному отношению ко всем стилям и культурным эпохам. Это освобождает от тенденциозности и оценки, и дает возможность актуализировать текст в настоящее без снисхождения или подобострастности. Так, в репертуаре на равных уживаются: нонсенс Льюиса Кэрролла, духовные стихи калик перехожих, поэзия русского авангарда и концептуальные перформансы.

Режиссёр: Александр Савчук

Играют 
 засл. арт. Галина Мочалова
 Анна Прохорова
 Анна Савенкова
 Виктория Евтюхина
 Дарья Соколова
 Liga Korlasa
 Наталия Тарыничева
 Наталия Внукова
 Ника Савчук
 Александр Кошкидько
 Александр Савчук
 Виталий Гребенщиков

Работают с театром:
 Александра Житинская
 Екатерина Андреева

Спектакли 
 «Losers XP» — самый плохой спектакль в городе
 «Алиса В» — пазл по Л.Кэрроллу
 «Небесные верблюжата» — кубофутуризм Е.Гуро
 «Два лазаря» — русские апокрифы
 «Синфония № 2» — игра в безумие
 «Зангези» — доски судьбы
 «Гильгамеш 1,2» — «Двойники» (ритуал)
 «Гильгамеш 3,4,5» — «Хумбаба» (лекция)
 «Гильгамеш 6,7» — «Иштар» (проекция)
  «Норма» — текст Владимира Сорокина
 «Гильгамеш 8,9,10» —  «Путешествие» (плач)
 «Гильгамеш 11» — «Потоп» (разговор)
 «Гильгамеш 12» — «Познавший» (речитатив)
 «Подполье. Бездействие по Достоевскому» — спектакль для одного зрителя
 «Школа жуков» — урок тишины
«РЫ» — микроопера

Победитель фестивалей 
 «Рождественский парад 2007» («Losers XP» — «Начинайте, мы поддержим»)
 «Радуга 2008» («Losers XP» — «За поиски в театре абсурда»)
 «Рождественский парад 2009» («2 Лазаря» — «За режиссуру», «За обращение к корням»)
 «Пасхальный молодёжный фестиваль 2010» («2 Лазаря» — «За лучший спектакль», «За лучший ансамбль»)
 «Рождественский парад 2010» («Синфония № 2» — «Лучший экспериментальный театр города»)
 «Прорыв 2010» («Синфония № 2» — специальный диплом жюри)
 «Pro Contra 2011» (Щецин, Польша) («2 Лазаря» — почётный приз жюри)
 «Рождественский парад 2011» («Зангези» — «За экспериментальную режиссуру»)
 «Актёр Европы 2012» (Преспа, Македония) ("2 Лазаря" — "За актёрский ансамбль", "За соединение традиции и современности")
 «Рождественский парад 2012» («Гильгамеш 1,2» — «За лучшую режиссуру»)
 «Золотой Софит 2013/2014» ("Гильгамеш 1,2 / 3,4,5 / 6,7" — специальный приз экспертного совета "За верность замыслу")
 «Прорыв 2016» ("Гильгамеш. О всё познавшем" - специальный приз ДТЗК "Уникальному театральному проекту, выросшему до масштабов гуманитарного исследования")
«Золотой софит 2019» («РЫ» — специальный приз экспертного совета "За театральное воплощение трансфутуристской поэзии в спектакле «РЫ»)
«Georgievich Award. Heaven 49», премия им. Валерия Петрова и философского объединения 1950 - 70-х гг «Круг Понтилы» («РЫ» — микро-опера по произведениям Р.Никоновой удостоена Ордена «С Благодарностью от Человечества!». Награду вручали друзья и коллеги Никоновой: Татьяна Никольская, Татьяна Сорокушка, Михаил Лоов)

Ссылки 
 Официальный сайт  
 facebook
 instagram
 youtube

Театры, основанные в 2007 году
Театры Санкт-Петербурга
Частные театры Санкт-Петербурга
Театры по алфавиту